M108 может относиться к:
 M108 (латиницей) — спиральная галактика в созвездии Большая Медведица
 M108 — самоходная артиллерийская установка США 1960-х годов
 HMS Grimsby (M108) — современный британский тральщик